Богда́н Бори́сович Е́сып (; ) — украинский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник дрогобычского футбола. Выпускник ФШ «Динамо» (Киев). Тренеры — Хосе Турчик и Виктор Кащей.

Выступал за команды: «Динамо-3», «Динамо-2», «Ростсельмаш», «Ростсельмаш-2», «Звезда», «Звезда-2», «Карпаты», «Карпаты-2», «Закарпатье», «Нефтяник-Укрнафта».

За ахтырскую команду сыграл 204 матча, забил 61 гол (по состоянию на 1.01.2010). Первый матч в составе «Нефтяника» провёл 14 марта 2002 против тернопольской «Нивы».

В июле 2013 года подписал контракт с клубом «Олимпик» Донецк.

Третий бомбардир в истории чемпионатов Украины в Первой лиге: 101 гол. Член символического Клуба бомбардиров имени Вадима Плотникова: 101 гол.

Тренерская деятельность 
После завершения активной игровой карьеры, в январе 2016 года Богдан Есып вошёл в тренерский штаб ПФК «Сумы», выступающего в первой лиге Украины.

Есып принял ПФК «Сумы» в последний день лета 2017 года, сменив на должности Илью Близнюка. В начале января 2018 года ушёл в отставку с поста главного тренера команды.

В 2018 году был назначен на должность спортивного директора футбольного клуба «Тростянец». Параллельно был заявлен за команду в качестве игрока

Достижения 
 Победитель Кубка чемпионов стран Содружества 1997 года.
 Победитель Первой лиге Украины 2007 года.
 Бронзовый призёр Первой лиге Украины 2004 года.
 Лучший футболист Первой лиги Украины 2006 года.
 Лучший бомбардир Первой лиги Украины 2006 года.

Статистика выступлений

Примечания

Литература

Ссылки 
 Богдан ЕСЫП: «Лужный подкармливал меня шоколадом»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Звезда-2»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Крымтеплица»
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Тростянец»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Сумы» (2008)